Mužská čtyřhra Lyon Open 2022 probíhala ve druhé polovině května 2022. Do deblové soutěže lyonského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl monacko-německý pár Hugo Nys a Tim Pütz, jehož členové nestartovali společně. Pütz do turnaje nezasáhl. Spoluhráčem Nyse se stal Polák Jan Zieliński, s nímž v úvodním kole nestačil na Gonzáleze s Melem.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, chorvatsko-americký pár Ivan Dodig a Austin Krajicek, který ve finále za 78 minut zdolal argentinsko-brazilské turnajové dvojky Máxima Gonzáleze s Marcelem Melem po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Po finálové účasti na Winston-Salem Open 2021 získali, z pátého společného startu, první párovou trofej. 37letý Dodig na okruhu ATP Tour vybojoval sedmnáctý deblový titul a druhý lyonský, kde vyhrál již v roce 2019. Pro 31letého Krajicka to bylo páté turnajové vítězství ze čtyřhry ATP. Na prahu vyřazení se ocitli ve čtvrtfinále, v němž odvrátili dva mečboly.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Lyon Open
Tenis ve Francii v roce 2022
ATP Tour 2022